Assemblage (industrie), samenstelling van een eindproduct uit losse onderdelen
 Assemblage (kunst), een kunstvorm
 Assemblage (vinologie), het vormen van een wijn uit druiven van verschillend ras of andere belangrijke kenmerken
 Assemblage (archeologie), het totaal aan artefacten in een graf